Hemichaena är ett släkte av gyckelblomsväxter. Hemichaena ingår i familjen gyckelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gyckelblomsväxter
Hemichaena